Cet article présente une liste des communes du canton du Valais.

Liste 
Début 2021, le canton du Valais compte 122 communes, réparties en 13 districts.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton du Valais.

Voir aussi 
 Canton du Valais
 Communes suisses
 Districts du canton du Valais

Notes et références 

Valais
Liste en rapport avec le canton du Valais